

Содержание 
В начале суры содержится призыв к человеку исполнить все обязанности по отношению к другим людям и к Аллаху. После этого ему даются конкретные указания относительно пищи, чистоты тела и справедливости. В суре делается назидание иудеям и христианам, отвернувшимся от истины и нарушившим свой завет.

 
Мусульмане должны быть беспристрастными и справедливыми, но они обязаны ограждать свою общину и свою веру от оскорблений и насмешек и призваны ценить добрые свойства христиан. Они должны с благодарностью наслаждаться всем, что признано добрым и разрешено, избегая злоупотреблений. В заключение суры говорится о чудесах, сотворенных пророком Исой. Ряд исламских богословов считает, что третий аят суры Аль-Маида был последний (хронологически), который получил Мухаммад от Аллаха.

В этой суре находится важный для шиитов аят Вилаят.

Примечания

Ссылки 
 Сура 5. Аль-Ма’ида // Йусуф Али «The Holy Qur’an» (Священный Коран: Текст, перевод и комментарии), 1938.
 Коран. Пер. акад. И. Ю. Крачковского. М. 1983.